Mik ou MIK peut désigner :

Nom de famille 
 Josef Mik, botaniste et entomologiste morave
 Aernout Mik, artiste néerlandais
 , homme politique et professeur d'université néerlandais
 , directeur musical académique allemand
 József Mik, homme politique roumain
 , homme politique néerlandais
 Edzard Mik, avocat, enseignant et journaliste néerlandais
 , musicien britannique
 , juriste polonais

Prénom 
 , acteur thaïlandais
 , coureur cycliste néerlandais
 Mik Kaminski, violoniste anglais
 , politicien belge
 , joueur américain de baseball
 , écrivain allemand

Surnom 
 Henning Dahl Mikkelsen, dit Mik, auteur de bande dessinée danois
 Mickael Deroche, alias Mik, chercheur
 Mik Fondal, pseudonyme collectif utilisé par Jean-Louis Foncine et Serge Dalens

Lieux 
 , village iranien
 Mik, rue de Grevenbicht, aux Pays-Bas
 , alias MIK, club de sport à Mariebo à Jönköping, en Suède
 Mullsjö IK, ancien club de hockey sur glace de Mullsjö, Suède
 , alias MIK, en Finlande

Autres 
 , groupe de chant et de danse groenlandais
 Mora IK, en abrégé MIK, équipe de hockey suédoise
 , groupe de musique
 , groupe de musique américain